Баточина () — община в Сербии, входит в Шумадийский округ.

Население общины составляет 11 771 человек (2007 год), плотность населения составляет 87 чел./км². Занимаемая площадь — 136 км², из них 77,3 % используется в промышленных целях.

Административный центр общины — город Баточина. Община Баточина состоит из 11 населённых пунктов, средняя площадь населённого пункта — 12,4 км².

Статистика населения общины

Примечания

Ссылки 
 Официальная статистика Сербии  
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије» 

Общины Сербии